Danzig es el nombre antiguo de Gdansk, una ciudad en el norte de Polonia.

Danzig también puede referirse a los siguientes artìculos:
 Ciudad libre de Danzig;
 Glenn Danzig, músico estadounidense;
 Danzig, la última banda de Glenn Danzig;
 Danzig, primer álbum de la banda.